Champion of Champions (snooker) - professioneel snookertoernooi
 Orvin – Champion of Champions - toneelstuk uit 2003
 The Champion of Champions - film uit 1972